Allain steht für:

 Allain, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Allain et Niguet, französischer Automobilhersteller

Allain ist der Familienname folgender Personen:
 François Allain-Targé (1832–1902), französischer Politiker
 Jean Allain (* 1965), kanadischer Rechtswissenschaftler
 Marcel Allain (1885–1969), französischer Schriftsteller
 Raymonde Allain (1912–2008), französische Schauspielerin
 William Allain (1928–2013), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Mississippi

Siehe auch:
 Alain